445 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 445 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Вологодской области. Код 046038.
 445 км, Пост 445 км — путевой пост Московской железной дороги в Брянской области. Код 204516.